Grand Prix 1998 var en professionell rankingturnering i snooker som spelades mellan den 17 och 25 oktober. Turneringen vanns av Stephen Lee, som i finalen besegrade Marco Fu som vid tillfället var rankat 377:a.

Resultat

Final

Slutspel

Källor
WWW Snooker

1998
Snookersäsongen 1998/1999